Плејнс има више значења:
 Плејнс (Пенсилванија)
 Плејнс (Џорџија)
 Плејнс (Тексас)
 Плејнс (Канзас)
 Плејнс (Монтана)
 Плејнс (Охајо)
 Плејнс (Вирџинија)